Більбао. Final Masters 2013 — фінальний шаховий турнір серії «Великого шолому» 2013 року, який проходив в Більбао (Іспанія) з 7 по 13 жовтня 2013 року. Вдруге переможцем турніру став вірменський шахіст Левон Аронян.

Інформація про турнір 

Категорія турніру — XXI (середній рейтинг — 2762,25).

Розклад змагань:

• Ігрові дні: 7-12 жовтня, без вихідних

Початок партій о 18-00 год (час Київський)

Контроль часу: 90 хвилин на 40 ходів, потім 60 хвилин до кінця партії з додаванням 10 секунд на кожен хід, починаючи з 41-го.

Склад учасників:
 Левон Аронян , 2795  — 3
 Шахріяр Мамед'яров , 2759  — 11
 Майкл Адамс , 2753  — 13
 Максим Ваш'є-Лаграв , 2742  — 16
жирним  — місце в рейтингу станом на жовтень 2013 року

Рух за турами

Турнірна таблиця

Підсумки в традиційній системі підрахунку 
  Левон Аронян - 4
  Майкл Адамс - 3½
  Шахріяр Мамед'яров - 2½
  Максим Ваш'є-Лаграв - 2

Переможець 
 Левон Аронян

Посилання 
 Офіційний сайт турніру 
 Онлайн турніру на chessdom.com  
 Онлайн турніру на chesspro.ru  
 Форум турніру на chesspro.ru  
 Рейтинг шахістів на жовтень 2013 року

Примітки 

Більбао (шаховий турнір)
Шахові турніри 2013
Жовтень 2013